Eglseegraben ist ein Gewässername:

 Eglseegraben (Klostersee), östlicher Zufluss des Klostersees oder Seeoner Sees (einer der Seeoner Seen) in Seeon, Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eglseegraben (Siegbach), linker Zufluss des Siegbachs (zur Abens) nach der Morgenrothmühle, Markt Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Eglseegraben (Vilskanal), rechter Zufluss des Vilskanals (zur Vils, zur Donau) bei Schlag, Markt Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Egelseegraben